Zierberg steht für:

 Zierberg (Auerbach), Gemeindeteil der Gemeinde Auerbach (Landkreis Deggendorf), Bayern
 Burg Zierberg, Ansfelden, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Burgstall Zierberg, Engolling, Auerbach, Landkreis Deggendorf, Niederbayern
 Zierberg, ehemaliger Name von Ceršak, St. Egidi, Windisch Büheln, Slowenien

Siehe auch:
 Zierenberg